Fernandezina är ett släkte av spindlar. Fernandezina ingår i familjen Palpimanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Fernandezina